Размыслович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Размыслович, Георгий Прокофьевич (род. 1952) — заместитель заведующего кафедры высшей математики ФПМИ, кандидат физико-математических наук, доцент Белорусского университета.
 Размыслович, Иван Романович (1915—2006) — белорусский ученый в области сельскохозяйственного машиностроения, один из начинателей агроинженерной науки в Белоруссии.